para, plinovito stanje vode
para (fizika), plin ispod kritične temperature 
Para (rijeka), rijeka u Rusiji, pritoka Oke
para (novac), naziv više novčanih jedinica
 Vidi Pará (razdvojba).